Gourville steht für:

 Gourville, ehemalige französische Gemeinde im Département Charente

Personen:

 Jean Hérault, Baron von Gourville (1625–1703), französischer Finanzmann und Abenteurer
 Pascal Gourville (* 1975), mauretanischer Fußballspieler